Sonata per pianoforte n. 6 (Beethoven)
Sonata per pianoforte n. 6 (Feinberg)
Sonata per pianoforte n. 6 (Mozart)
Sonata per pianoforte n. 6 (Prokof'ev)
Sonata per pianoforte n. 6 (Skrjabin)